Бестях-Юряге () — топоним в России якутского происхождения.

 Бестях-Юряге — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°33'	129°15’.
 Бестях-Юряге — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°35'	129°16’.
 Бестях-Юряге — река, левый приток р. Улах, координаты 63°58'	121°11’.
 Бестях-Юряге — река, правый приток р. Кюскюнде, координаты 63°50'	116°24’.
 Бестях-Юряге — падь на правом берегу р. Ханчылы, координаты 62°41'	128°40’.

Примечания

См. также 
Бестях-Юрях